Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але цього разу Навратілова змушена була знятися через травму коліна.

Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Мерседес Пас і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 7–6(7–4), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF)
 Official results archive (WTA)

Парний розряд 1990
Тур WTA 1990